Kunegunda Habsburżanka (ur. 16 marca 1465 – zm. 6 sierpnia 1520) – arcyksiężniczka austriacka, księżna Bawarii.

Córka cesarza Fryderyka III Habsburga i Eleonory Aviz. Jej dziadkami byli książę Ernest Habsburg i Cymbarka mazowiecka oraz król Portugalii Edward I Aviz i Eleonora Aragońska. 

3 stycznia 1487 w Innsbrucku poślubiła księcia Bawarii Albrechta IV Wittelsbacha. Para miała ośmioro dzieci:
 Sydonia (1488-1505)
 Sybilla (1489-1519) – żona elektora Palatynatu Reńskiego Ludwika V
 Sabina (1492-1564) – żona księcia Ulryka Wirtemberskiego
 Wilhelm (1493-1550) – książę Bawarii
 Ludwik (1495-1545) – książę Bawarii
 Zuzanna (1499 – 1500)
 Ernest (1500-1560) – arcybiskup Salzburga
 Zuzanna (1502-1543) – od 1518 żona księcia Kazimierza Hohenzollerna, od 1529 żona elektora Palatynatu Reńskiego Otto Henryka

Po śmierci męża w 1508 roku wstąpiła do Klasztoru Püttrich.

Przypisy 

Habsburgowie
Urodzeni w 1465
Zmarli w 1520
Żony władców